Aleluya, Alleluia o Hallelujah puede hacer referencia a:

 Aleluya, exclamación de júbilo de origen judío.

Botánica
En Cuba, el nombre común de la malvácea Hibiscus sabdariffa.
En España, el nombre común de la planta medicinal Oxalis acetosella.

Cine 
 Aleluya, película de 1929 dirigida por King Vidor.

Geografía
Montaña Aleluya de Avatar, del Parque forestal nacional de Zhangjiajie, en China.
Laguna Aleluya, laguna en el departamento boliviano del Beni.

Música

 Alleluia (Mozart), canon de Wolfgang Amadeus Mozart

Hallelujah (canción de Gali Atari y Milk & Honey) (1979), ganadora de Eurovisión 1979
Hallelujah (canción de Leonard Cohen) (1984)
Aleluya (canción de Surfin'Bichos) (1993)
Aleluya (canción de Enrique Morente y Lagartija Nick) (1996)
Hallelujah (sencillo de Jeff Buckley) (1997)
Hallelujah (canción de AAA) (2006)
Hallelujah (canción de Paramore) (2007)
Hallelujah (canción de Alexandra Burke) (2008)
Hallelujah (sencillo de 12012) (2009)
Hallelujah (canción de Panic! at the Disco) (2015)